Karl von Wattenwyl ist der Name folgender Personen:

* Karl Brunner-von Wattenwyl (1823–1914), Schweizer Physiker, Geologe und Entomologe
 Karl Emanuel von Wattenwyl († 1754), Schweizer Jurist und Schultheiss